Костровец () — польский дворянский герб.

Описание 
На двуножнике с вогнутыми ножками (по объяснению Несецкого — это ворота, а Окольского — две горы) золотой крест, под ним полукруг в виде полумесяца с тупыми концами. На шлеме пять страусовых перьев.

Это знамя — русское. Большое с ним сходство имеет герб Еловицкий и разнится тем только, что под крестом нет полукруга, а у подставки углы острые. По объяснению Окольского, это крепостные ворота белого цвета в красном поле. См. также герб Головинских

Герб используют 
5 родовKostrowiec, Lwowicz, Morachowski, Nowohoński, Topiczewski

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением полумесяца